Seipenbusch ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Seipenbusch (1936–2011), deutsch-österreichischer Komponist, Dirigent und Musikdirektor
 Jens Seipenbusch (* 1968), deutscher Politiker